

міста  
місто Краснокутськ на Харківщині в Україні. Харківська область.

села  
село Красний Куток на  Харківщині, Слобожанщині; зараз суб'єкт Російської Федерації Бєлгородської області.

райони  

Краснокутський район Харківської  області.
Краснокутський район Саратовської області.

сільські поселення  
Краснокутське сільське поселення — входить до Борисівський район Белгородської області.
Краснокутське сільське поселення — входить в Мостовський район Краснодарського края
Краснокутське сільське поселення — входить в Спаський район Приморського края
Краснокутське сільське поселення — входить в Боковський район Ростовської області
Краснокутське сільське поселення — входить в Октябрьский район Ростовської області

селищна рада 
Краснокутська селищна рада Антрацитівського району. 
Краснокутська селищна рада Краснокутського району.

схожі назви: 
Краснокутський дендропарк.
Краснокутський провулок. 
Краснокутська волость — сучасна назва колишньного Слов'яносербського повіту

Села